Malbrán steht für:
 Malbrán (Santiago del Estero), eine Gemeinde im argentinischen Departamento Aguirre

Malbrán ist der Familienname folgender Personen:
 Manuel Ernesto Malbrán (1876–1942), argentinischer Diplomat

Siehe auch:
 Malbran